Denpasar és la capital de la província de Bali, Indonèsia. És també el lloc de l'aeroport Ngurah Rai, la porta principal a Bali. Té una població de 834.881 habitants (2012) i una superfície de 124 km². Està situada a .

Geografia

Clima

Vegeu també 
 Bali

Enllaços externs 

 Bali Denasar Tourism.

Ciutats d'Indonèsia
Bali